Архозавроморфы  — инфракласс пресмыкающихся из подкласса диапсид. Впервые появились в поздней перми и распространились в триасе. В этот инфракласс включают непосредственно архозавров (включая Crocodylia, динозавров, птиц) и некоторые вымершие отряды. В 1991 году была опубликована работа, в которой архозавроморфы рассматривались как клада, включающая наиболее раннего общего предка групп Prolacerta, архозавров, Trilophosaurus, Hyperodapedon и всех их потомков. В 1998 Дэвид Дилкс () опубликовал работу, где сформулировал более общее определение для клады, включив в неё Protorosaurus и близких к нему диапсид.

Сейчас в инфракласс включают следующие таксоны: ринхозавры, Trilophosauridae, проторозавры и Archosauriformes. Несмотря на то, что представители этих групп сильно отличаются внешне, они несут ряд общих особенностей скелета, что говорит об их общем происхождении. Некоторые авторы включают также такие группы, как Choristodera, Drepanosauromorpha, Thalattosauria, Ichthyopterygia, завроптеригии и черепахи.

Систематика

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2018 года в инфракласс включают следующие таксоны:
 Роды incertae sedis
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид, ранее в семействе Protorosauridae)
 † Род  (1 вид)
 † Семейство Tanystropheidae (ранее в отряде проторозавров)
 † Семейство Trilophosauridae (ранее в отряде Trilophosauria)
 † Клада (семейство) Teraterpetidae
 † Надсемейство Helveticosauroidea
 † Семейство Helveticosauridae
 † Клада (отряд) Prolacertiformes
 † Отряд 
 † Семейство Protorosauridae
 † Семейство Sharovipterygidae
 Клада Crocopoda
 Роды incertae sedis
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Семейство Prolacertidae (ранее в отряде Prolacertiformes или проторозавров)
 † Клада Allokotosauria
 † Род  (2 вида)
 † Род  (1 вид)
 † Род  (2 вида, ранее в семействе Trilophosauridae)
 † Семейство Azendohsauridae
 † Клада (отряд) 
 Клада Archosauriformes

Филогения 
Кладограмма основана на анализе Archosauriformes, выполненном M. D. Ezcurra в 2016 году:

Отдельные представители 
 † ? 
 †  — вид, живший в среднем триасе (около 247 млн лет назад) на территории современной Польши.

Примечания

Ссылки 
 Palaeos
 Список таксонов